Междунаро́дный аэропорт Алия Молдагулова  () — казахстанский международный аэропорт города Актобе. Находится на юго-западной окраине города, в 3,5 км южнее железнодорожной станции Актобе.

Является первым по величине аэропортом в Актюбинской области. В 2020 году аэропорт обслужил 362 414 пассажиров и тем самым занимает по этому показателю 6-е место по пассажиропотоку среди казахстанских аэропортов.

Эксплуатацию аэропорта осуществляет АО "Международный аэропорт Алия Молдагулова", 100 % акций принадлежит ГУ "Управление финансов Актюбинской области". В настоящее время аэропорт обеспечивает выполнение регулярных рейсов в Актау, Алматы, Атырау, Астану, Шымкент, Москву, Стамбул, Тбилиси, Казань, Баку, чартерных рейсов в Анталью и Шарм - эш - Шейх.

История 
История аэропорта берет свое начало с 1933 года, когда был построен аэропорт. На территории его находилось поле для взлета и посадки самолетов, саманный вокзал — с небольшим залом, домик для пилотов из двух комнат, подвальное бензохранилище, а также саманная маслогрейка (для подогрева масла и воды).
 Август 1933 г. — создание Аэропорта Актюбинск;
 Февраль 1935 г. — организация Северо-Казахстанского управления Гражданской авиации с центром в Актюбинске;
 1947 г. — оснащение Аэропорта средствами навигации и посадки ВС (Воздушных Судов);
 1967 г. — введение в эксплуатацию ИВПП (Искусственной Взлетно-Посадочной Полосы);
 1974 г. — введен в эксплуатацию склад ГСМ (Горюче-Смазочных Материалов);
 1975 г. — введено в эксплуатацию здание Аэровокзала;
 1984 г. — введено в эксплуатацию здание авиационно-технической базы;
 Декабрь 1993 г. — реорганизация Актюбинского авиапредприятия в АООТ «Актюбинское авиапредприятие» и Актюбинский филиал РГП «Казаэронавигация»;
 16 августа 1996 г. — выделение из состава Национальной авиакомпании «Қазақстан Әуе Жолы» ОАО «Международный Аэропорт Актобе» на основании Постановления Государственного комитета Республики Казахстан по управлению государственным имуществом № 521 от 30 июля 1996 г. «О проведении срочных мер по выделению из Актюбинского авиапредприятия аэропорта» и Постановления Комитета по управлению государственным имуществом № 206 от 09.08.1996 г.
 12 января 1999 г., в соответствии с Законом РК от 10 июля 1998 г. № 281 «Об акционерных обществах», проведена перерегистрация ОАО «Международный Аэропорт Актобе»;
 17 сентября 2004 г. — в АО «Международный Аэропорт Актобе».
 28 апреля 2021 года Постановлением Правительства Республики Казахстан №276 АО «Международный Аэропорт Актобе» присвоено имя Алии Молдагуловой.
В 2004 году была проведена реконструкция аэропорта: капитально отремонтирована ВПП, проводится перепланировка аэровокзала.

Авиакомпании и направления

Пассажирские рейсы 
По состоянию на 2021 года аэропорт обслуживает рейсы следующих авиакомпаний:

Грузовые рейсы

Пассажирооборот

Характеристики 
Аэродром Актобе 1 класса, способен принимать большинство типов самолётов, включая Ил-86, Боинг 727—200 и Ан-124 (по разрешению дирекции), а также вертолёты всех типов. Классификационное число ВПП (PCN) 50/R/A/X/T.

К территории аэродрома примыкает авиаремонтный завод № 406 гражданской авиации, производящий ремонт самолётов Ан-2 и Як-18, вертолётов Ми-2.

Помимо гражданской авиации, на аэродроме базируется военная авиация — учебные самолёты Военного института Сил воздушной обороны Республики Казахстан имени дважды героя Т. Я. Бегельдинова. Институт создан в 1996 на основе бывшего Актюбинского высшего лётного училища гражданской авиации (АВЛУГА) и имеет также учебный грунтовый аэродром Хлебодаровка в Мартукском районе Актюбинской области ( 60 км северо-западнее Актобе, вблизи железнодорожного разъезда № 37).

В Актюбинской области имеется ряд аэропортов местных воздушных линий: Иргиз, Карась, Кенкияк, Шалкар, Бозой, Карабутак. Они были заброшены в 1990-х годах, однако в 2011 году начато их возрождение: восстановлен аэропорт Иргиз, планируется восстановление аэропортов Шалкар и Бозой. Тем не менее, планы так и остались планами, никакого восстановления не происходит.

Происшествия

Катастрофа 18 декабря 1942 года 
18 декабря 1942 года самолёт DC-2, следовавший по маршруту Ташкент — Джусалы — Чкалов, в сложных метеоусловиях на малой высоте задел крылом земную поверхность и потерпел катастрофу в Актюбинской области в районе посёлка Кандагач вблизи железнодорожного разъезда № 10. Из 7 человек, находившихся на борту, 2 погибли, остальные получили ранения разной степени тяжести.

Катастрофа 7 сентября 1958 года 

7 сентября 1958 года в Актюбинской области по причине попадания молнии потерпел катастрофу самолёт Ил-14П, следовавший из Актюбинска в Уральск. Погибло 27 человек.

Катастрофа 17 июля 2013 года 
17 июля 2013 года самолёт L-39, принадлежащий Военному институту Сил воздушной обороны Вооруженных сил Республики Казахстан, потерпел катастрофу при посадке в аэропорту Актобе около 20.00 по времени Астаны (18.00 Московского времени) после выполнения учебно-тренировочного полета. Находившиеся на борту самолета методист-инспектор службы безопасности полетов Военного института подполковник авиации Виссарионов Евгений Николаевич и курсант 2-го курса Военного института Массалимов Арман Евгенийулы погибли на месте.

См. также 
 Список наиболее загруженных аэропортов Казахстана

Ссылки 
 Схема аэродрома Актюбинск
 Международный аэропорт Актобе (справочная аэропорта, расписание рейсов, онлайн табло прилетов и вылетов)
 В Актобе приступили ко второму этапу реконструкции аэропорта
 Расписание движения самолётов Аэропорта Актобе с 1 июля 2011 года
 Фотоальбом аэропорта Актобе

Примечания 

Аэропорты Актюбинской области
Транспорт Актобе
Здания и сооружения Актобе
Самрук-Казына
Airport Management Group